Кубок Колумбії з футболу 2017 — 17-й розіграш кубкового футбольного турніру у Колумбії. Титул володаря кубка вдруге здобув Хуніор де Барранкілья.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 8 березня до 29 червня 2017 року.

Група А 

 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

 

Результати

Група E 

 
 

Результати

Група F 

 

Результати

Група G 

 

Результати

Група H 

 

Результати

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/27 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6/28 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12 липня/3 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 липня/3 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 липня/4 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/27 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/26 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/28 липня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/24 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/25 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/31 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24/31 серпня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15/27 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/12 жовтня 2017

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|19 жовтня/9 листопада 2017

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Колумбії на soccerway 

2017
Колумбія
2017 у колумбійському спорті